Rutgers ist der Familienname folgender Personen

 An Rutgers (1910–1990), niederländische Schriftstellerin unter dem Pseudonym Rutger Bas
 Antonie Rutgers (1805–1884), niederländischer reformierter Theologe und Philologe
 Henry Rutgers (1745–1830), US-amerikanischer Bürgerkriegsheld und Philanthrop
 Jan Rutgers (1850–1924), niederländischer Arzt und Sexualwissenschaftler
 Marijtje Rutgers (* 1987), niederländische Schauspielerin
 Victor Henri Rutgers (1877–1945) niederländischer Jurist, Hochschullehrer, Politiker und Widerständler 
 Wim Rutgers (* 1941), niederländischer Autor und Surinamist

Siehe auch:
 Rutgers-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Rutgers University
 Rütgers
 Rüttgers